Ōtake steht für:

 Ōtake, eine Stadt in der Präfektur Hiroshima in Japan

Ōtake ist der Familienname folgender Personen:

 Otake Chikuha (1878–1936), japanischer Maler
 Otake Fumio (1900–1962), japanischer Sinologe
 Futoshi Ōtake (* 1974), japanischer nordischer Kombinierer
 Issei Ōtake (* 1995), japanischer Volleyballspieler
 Masato Ōtake (* 1971), japanischer Fußballspieler
 Nami Ōtake (* 1974), japanische Fußballspielerin
 Naoto Ōtake (* 1968), japanischer Fußballspieler
 Ryūto Ōtake (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Shinrō Ōtake (* 1955), japanischer Maler
 Yōhei Ōtake (* 1989), japanischer Fußballspieler